Корнуэлл () — фамилия. Известные носители:
 Корнуэлл, Дэвид Джон Мур (более известен как Джон ле Карре́; 1931—2020) — английский писатель, педагог, разведчик и дипломат, прозаик, автор шпионских романов.
 Корнуэлл, Бернард (род. 1944) — английский писатель и репортёр.
 Корнуэлл, Патрисия (род. 1956) — американская писательница, журналистка.
 Корнуэлл, Хью (род. 1949) — английский музыкант, фронтмен группы The Stranglers.
 Корнуэлл, Дин (1892—1960) — американский художник, монументалист и иллюстратор.
 См. также
 , Корнуэлл — орфографические варианты .